Gråsidan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråsida (ö), Egentliga Finland, Åboland,

Sverige 

 Gråsidan, en topp på Sonfjället, Härjedalens kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar